Список кантри-хитов № 1 2017 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2017 году (данные становятся известными заранее, так как публикуются на неделю вперёд).

История 
 В начале 2017 года лидировал Кит Урбан со своим синглом «Blue Ain't Your Color». Это его седьмая неделя во главе чарта Hot Country Songs (из них 6 недель из 2016 года). Впервые этот хит попал на позицию № 1 в Hot Country Songs ещё 19 ноября 2016 года. Это 16-й в его карьере чарттоппер и 1-й за последние 3 года впервые после «We Were Us» (вместе с Miranda Lambert), лидировавшего 3 недели с 23 ноября 2013 года. Первым чарттоппером был «But for the Grace of God» с 24 февраля 2001 года.
 11 февраля чарт возглавил сингл «Better Man» группы Little Big Town, автором песни выступила Тейлор Свифт. Это 3-й чарттоппер группы в Hot Country Songs после «Girl Crush» (13 недель № 1 в 2015) и «Pontoon» (2, 2012). Также он стал восьмым (из 10 на февраль 2022 года) чарттоппером для автора песни Тейлор Свифт и единственным, где она не поёт сама.
 22 апреля хит «Body Like a Back Road» певца Сэма Ханта стал первым за несколько лет кантри-хитом № 1, который одновременно вошёл и в лучшую десятку top-10 в мультижанровый американский хит-парад Billboard Hot 100 (№ 6 в Hot 100). Последними, кому это удавалось были группа Florida Georgia Line с их хитом «Cruise» (№ 4 в Hot 100 в 2013 году и 24 недели № 1 в Hot Country Songs в 2012-13), а также певец Джейсон Олдин с хитом «Dirt Road Anthem» (2011).
 10 июня 16 недель на вершине находился хит «Body Like a Back Road» певца Сэма Ханта (и в апреле был на 6 месте Billboard Hot 100), а радиоэфирный чарт возглавил сингл «In Case You Didn’t Know» кантри-исполнителя Brett Young, впервые в его карьере.
 17 июня 17 недель на вершине находился хит «Body Like a Back Road» певца Сэма Ханта, это 4-й показатель в истории. Ранее, 17 недель на вершине кантри-чарта был хит Thomas Rhett's «Die a Happy Man», 18 недель Florida Georgia Line’s «H.O.L.Y» (2016), 19 недель был № 1 Leroy Van Dyke’s «Walk on By» (1961-62) и 24 недели лидировал Florida Georgia Line’s «Cruise» в 2012 и 2013 годах.
 29 июля на вершину Country Airplay поднялся хит «My Girl» певца Dylan Scott и произошло это спустя 46 недель нахождения в чарте (7-й результат по времени восхождения за 27 лет чарта). Рекордно долгий путь прошёл сингл Chris Young’s «Voices» (он стал № 1 на 51-ю неделю 19 февраля 2011 года). Более близкий по времени долго восходящий сингл: Darius Rucker’s «If I Told You» (на 47-й неделе, 24 июня 2017).
 5 августа хит «Body Like a Back Road» певца Сэма Ханта повторил рекорд в 24 недели на первом месте кантри-чарта.
 12 августа хит «Body Like a Back Road» певца Сэма Ханта установил рекорд в 25 недель на первом месте кантри-чарта.
 14 октября певец Кенни Чесни с синглом «All the Pretty Girls» в 28-й раз возглавил радиоэфирный кантри-чарт Country Airplay. Другие рекордсмены этого чарта с его введения 20 января 1990: Tim McGraw (29 чарттопперов), Alan Jackson (26) и George Strait (26). Хит «Body Like a Back Road» певца Сэма Ханта продлил свой рекорд до 34 недель на первом месте кантри-чарта Hot Country Songs. Сейчас он держит три рекорда, кроме упомянутого ещё два рекорда: 34 недели на № 1 в Country Streaming Songs (прошлый рекорд в 33 недели был у Florida Georgia Line’s «Cruise») и Country Digital Song Sales (31 неделя). В четвёртом кантри-чарте Country Airplay он лидировал 3 недели в мае.
 21 октября певец Kane Brown (при участии певицы Lauren Alaina) с синглом «What Ifs» стал первым, кому удалось возглавить сразу все пять кантри-чартов: Hot Country Songs, Top Country Albums, Country Airplay, Country Digital Song Sales и Country Streaming Songs.
 16 декабря песня «Ask Me How I Know» певца Garth Brooks стал его 19-м чарттоппером в Country Airplay впервые после «More Than a Memory» (2007).

Примечания
 A^ — Country Songs — суммарный кантри-чарт, с учётом интернет-скачиваний (цифровых продаж), потокового контента и радиоэфиров.
 B^ — Country Airplay — радиоэфирный кантри-чарт (до 20 октября 2012 года был единственным и основным).

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США в 2017 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2017 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2017 году (Billboard)
 Список синглов № 1 2017 года (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart — online version.

Чарты Billboard 2017 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2017 года